Il doppio del torneo di tennis Torneo di Chichester 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrici Marise Kruger e Dianne Balestrat che hanno battuto in finale Ilana Kloss e Betty-Ann Dent 3-6, 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Mima Jaušovec /  Virginia Ruzici (semifinali)
 Anne Smith /  Kerry Reid (quarti di finale)

 Lesley Hunt /  Sharon Walsh-Pete (quarti di finale)
 Ilana Kloss /  Betty-Ann Dent (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Torneo di Chichester 1979